Ženská čtyřhra Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně pro dlouhodobé zranění kolena Mattekové-Sandsové. Spoluhráčkou Šafářové se stala krajanka Barbora Strýcová, s níž dohrála ve čtvrtfinále na raketách Sie Su-wej a Pcheng Šuaj.

Tchajwanka Latisha Chan se v případě postupu do semifinále mohla osamostatnit na čele žebříčku WTA ve čtyřhře od Martiny Hingisové, která ukončila kariéru po skončení sezóny 2017. S Hlaváčkovou však vypadly ve čtvrtfinále.

Vítězem se stal pátý nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal ruské turnajové dvojky Jekatěrinu Makarovovou s Jelenou Vesninovou po dvousetovém průběhu. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2000 bodů, rozdělily si částku 750 000 australských dolarů a získaly čtvrtou společnou trofej. Maďarka i Francouzka vybojovaly sedmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Babosová získala premiérovou grandslamovou trofej a stala se prvním maďarským vítězem Grand Slamu od Andrey Temesváriové, která triumfovala v ženském deblu French Open 1986. Rovněž prodloužila sérii neporazitelnosti na 13 utkání, když z předchozích 25 deblových zápasů prohrála jen jediný. Pro Mladenovicovou to byl druhý grandslamový vavřín z této kategorie po výhře na French Open 2016. Obě hráčky obnovily spolupráci z let 2014–2015 a první společný turnaj znamenal titul. Rovněž při své premiérovém účinkování v rolích spoluhráček postoupily na prvním turnaji do finále grandslamu ve Wimbledonu 2014.

Rusky Makarovová s Vesninovou útočily na zkompletování kariérního Grand Slamu. Z pozice úřadujících olympijských šampionek tak v případě finálového vítězství mohly získat Zlatý Slam a díky titulu z Turnaje mistryň by jim patřil i Super Slam.

Nasazení párů 
  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (2. kolo)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (semifinále)
  Šúko Aojamová /  Jang Čao-süan (3. kolo)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (3. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (3. kolo)
  Čan Chao-čching /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Australian Open 2018